Changshou bezeichnet:

 Changshou (长寿区), einen Stadtbezirk der chinesischen Stadt Chongqing
 Changshou (Pingjiang) (长寿镇), eine Großgemeinde im Kreis Pingjiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Changshou (Zhongxiang) (长寿镇), eine Großgemeinde der Stadt Zhongxiang in der chinesischen Provinz Hubei
 Changshou (Shangzhi) (长寿乡), eine Gemeinde der Stadt Shangzhi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Changshou (Xinle) (长寿街道), ein Straßenviertel der Stadt Xinle in der chinesischen provinz Hebei
 Changshou (Aoqi) (长寿村), ein Dorf in der Großgemeinde Aoqi der Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Changshou (Zhouzhuang) (长寿村), ein Dorf in der Großgemeinde Zhouzhuang der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu